Hierba de la piedra puede referirse a:
 el nombre común de la planta Arenaria grandiflora; o
 el nombre común de la planta Herniaria glabra.